Le detentrici del titolo erano Raquel Kops-Jones e Abigail Spears, ma sono state eliminate al secondo turno da Gabriela Dabrowski e María José Martínez Sánchez.

Chan Hao-ching e Latisha Chan hanno conquistato il titolo battendo in finale Sara Errani e Carla Suárez Navarro con il punteggio di 6–3, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (campionesse)

 Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
 Tímea Babos /  Julia Görges (quarti di finale)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)
 Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (secondo turno)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani /  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Simona Halep /  Ioana Raluca Olaru (primo turno)

 Ons Jabeur /  Olla Mourad (primo turno)
 Petra Kvitová /  Barbora Strýcová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2016
WTA Tour 2016